Mindersbach kann stehen für:
 Mindersbach (Nagold), Dorf der Stadt Nagold im Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Mindersbach (Nagold, Fluss), linker Zufluss der Nagold in Ebhausen im Landkreis Calw, Baden-Württemberg; siehe Liste der Zuflüsse der Nagold

Siehe auch:
 Mindersbacher Tal